Фудбалска репрезентација Републике Ирске () фудбалски је тим који представља Ирску на међународним такмичењима. Под окриљем је Фудбалског савеза Ирске (ФСИ).

Утакмице као домаћин Ирска игра на стадиону Авива у Даблину. Највећи успех им је пласман у четвртфинале Светског првенства 1990. у Италији као и пласман у осмину финала Европског првенства 2016. у Француској. Традиционалне боје дресова јесу зелена и бела. Тренутни селектор репрезентације јесте Стивен Кени, а капитен Шејмус Колман.

Успеси

Светска првенства

Европска првенства

Лиге нација

Кратак преглед 

Важнија такмичења:
Светско првенство
Четвртфинале: 1990.
Осмина финала: 1994, 2002.
Европско првенство
Осмина финала: 2016.
Летње олимпијске игре
Четвртфинале: 1924.
Куп нација
Победник: 2011.

Остало:
Фифина награда за фер-плеј: 1997.
Незванични првак света у фудбалу:
 30. март 1977 — 1. јул 1977, 31. март 2004 — 29. мај 2004.

Скорашње утакмице и резултати

Списак играча 
Играчи који су потвани пред квалификације за Светско првенство 2022. против Србије и Луксембурга 24. и 27. марта 2021.

Наступи и голови ажурирани 18. новембра 2020.

Рекорди 

Играчи који су подебљани још увек активно играју, макар на клупској разини.

Највише наступа

Највише голова

Стручни штаб

Произвођачи дресова

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт
 Република Ирска  на веб-сајту Фифе
 Република Ирска на веб-сајту Уефе
 Архива -{RSSSF}-
 Извештаји мечева Републике Ирске
 Резултати и поставе Републике Ирске

Ирска
Фудбал у Ирској
Репрезентације Републике Ирске